

Toponyme 

 Sindou, un département et une commune urbaine de la province de la Léraba, au sud-ouest du Burkina Faso.
 Sindou, une ville,  chef-lieu de ce département et de cette commune urbaine.
 Les pics de Sindou ou aiguilles de Sindou, formation rocheuse proche de la ville de Sindou, deuxième sommet le plus haut du pays ().

Patronyme 

 Méité Sindou (1966-), journaliste et homme politique ivoirien.